Marulanda ist der Familienname folgender Personen:

 Fabián Marulanda López (* 1933), Altbischof von Florencia
 Lina Marulanda (1980–2010), kolumbianisches Model
 Manuel Marulanda (alias Tirofijo, Kampfname von Pedro Antonio Marín; 1928–2008), Anführer der kolumbianischen Guerillagruppe FARC 

Marulanda bezeichnet außerdem:

 Marulanda (Kolumbien), eine Stadt im kolumbianischen Departamento de Caldas